[[Файл:Souvenirs.jpg|200пкс|мини|<center>Примеры сувениров: статуэтки, модельки зданий, снежный шар]]
[[Файл:Colección de imanes de frigorífico (RPS 28-06-2015).png|200пкс|мини|<center>Магниты на холодильник]]
[[Файл:Souvenir of Spain.jpg|200px|thumb|<center>Испанский сувенир марки Barcino]]Сувени́р ( — воспоминание, память) — предмет, предназначенный напоминать о чём-то, например, о посещении страны, города, национального парка, музея, храма, объекта культуры, какого-то другого места или мероприятия туристами, паломниками и др..

Сувенирная продукция брендов, знаменитостей, музыкантов, спорстменов может называется мерченда́йз или сокращённо мерч ( — продвигать, продавать).

История 
В древности существовала традиция дарить родным и близким людям так называемые обереги. Люди, побывавшие в других странах, стремились привезти оттуда что-то диковинное и памятное. Даже в варварском обществе существовал ритуальный обмен дарами. Всё это переросло в современную традицию дарить друг другу сувениры. Во многих странах, да и практически в каждой местности есть свои особенные предметы, с которыми ассоциируют эту местность, такие вещи чаще всего и становятся сувенирами.

Сувениры несут колорит места, в котором они были произведены и приобретены — эмблема города, герб или флаг страны, изображение памятного места и т. д. Это могут быть предметы, которыми славится местное производство: например, в России это матрёшки, дымковская игрушка (особенно свистулька), тульский самовар, ивановские ткани и изделия из них, оренбургские пуховые и павловопосадские набивные платки, гжельская и хохломская роспись, дулёвский фарфор, кольчугинские столовые приборы и т. д. В качестве сувениров (особенно в подарочной упаковке) туристами часто привозятся местные сладости, напитки и др. продукты питания.

Бывают как сувениры с простым качеством, не обладающие художественной ценностью (открытки, магниты на холодильник, брелоки, значки, сувенирные монеты, жетоны, тарелки, кружки, ложки, колокольчики и др. предметы с изображениями, фигурки, модельки, «снежные шары», поделки и т. п.), так и качественные образцы, предметы искусства (картины с изображением памятников культуры, статуэтки, изделия ручной работы).

Сувениры часто продаются в специализированных магазинах (souvenirs или gift shop, ), лавках, киосках, палатках, лотках. Некоторые виды «сувениров» запрещено вывозить из страны: например, из Египта нельзя вывозить кораллы, раковины (ракушки), из Таиланда — изображения Будды, из Австралии — аксессуары, сделанные из кожи местных рептилий, из ЮАР — иглы дикобраза и изготовленные из них поделки, изделия из акульих зубов и слоновой кости и т. д.. Некоторые сувениры можно вывозить только при предъявлении чеков из магазинов: например, украшения из Турции стоимостью больше 15 тысяч долларов.

В последние годы во многих странах мира появилось понятие корпоративных сувениров-презентов (рекламных бизнес-сувениров), то есть подарочных изделий, которые изготовляются по заказу и преподносятся гостям и сотрудникам компании от руководства в честь юбилейных событий или приурочены к праздничным датам. В качестве таких сувениров большую популярность приобрели блокноты, ручки и лазерная графика (сувенир в виде прозрачного кристалла с объёмным изображением внутри).

Индустрия сувенирного бизнеса является одним из элементов туристического бизнеса и сопровождает последний практически по всему миру.

См. также 

 Подарок
 Открытка
 Рекламно-сувенирная продукция
 Туризм

Примечания

Ссылки 
 История сувенирной продукции